Conochilus är ett släkte av hjuldjur som beskrevs av Ehrenberg 1834. Conochilus ingår i familjen Conochilidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hjuldjur
Conochilus